ISO/IEC 27000 — серия международных стандартов, включающая стандарты по информационной безопасности опубликованные совместно Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссии (IEC).

Серия содержит лучшие практики и рекомендации в области информационной безопасности для создания, развития и поддержания Системы Менеджмента Информационной Безопасности.

Принятые стандарты 
 Серия стандартов ИСО 27000 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности…» (далее — «СМИБ»):
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021 — «СМИБ. Общий обзор и терминология»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 — «СМИБ.Требования» (Опубликован в 2005)
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 — «СМИБ. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2021 —"СМИБ. Руководство по реализации системы менеджмента информационной безопасности" (Опубликован в январе 2010)
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021 — «СМИБ. Измерения» (Опубликован в январе 2010)
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 — «СМИБ. Менеджмент риска информационной безопасности.» На основе BS7799-3 (опубликовано в 2008)
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-2020 — «СМИБ. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности» (lдата введения: 01.07.2021)
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007-2014 — «СМИБ. Руководства по аудиту систем менеджмента информационной безопасности»
 ГОСТ Р 56045-2014/ISO/IEC TR 27008:2011 — «СМИБ. Рекомендации для аудиторов в отношении мер и средств контроля и управления информационной безопасностью»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27011-2012 — «СМИБ. Руководства по менеджменту информационной безопасности для телекоммуникационных организаций на основе ИСО/МЭК 27002»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27013-2014 — «СМИБ. Руководство по совместному использованию стандартов ИСО/МЭК 27001 и ИСО/МЭК 20000-1»
 ISO/IEC TR 27016 Information technology — Security techniques — Information security management — Organizational economics (ISO/IEC TR 27016:2014) — Информационные технологии — методы безопасности — управление информационной безопасностью — Организационная экономика (ISO/IEC TR 27016:2014) от 28 ноября 2014 года №ISO/IEC TR 27016
 ISO/IEC 27018 Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors (ISO/IEC 27018:2014) — Информационные технологии — методы безопасности — Свод правил для защиты идентифицирующей персональной информации (PII) в открытых облаках, действующих как процессоры PII (ISO/IEC 27018:2014) от 28 ноября 2014 года №ISO/IEC 27018
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27031-2012 — «СМИБ. Руководство по готовности информационно-коммуникационных технологий к обеспечению непрерывности бизнеса»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011 — «СМИБ. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-3-2014 — «СМИБ. Безопасность сетей. Часть 3. Эталонные сетевые сценарии. Угрозы, методы проектирования и вопросы управления»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014 — «СМИБ. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие понятия»
 ISO/IEC 27035-1 Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 1: Principles of incident management (ISO/IEC 27035-1:2016) — Информационные технологии — методы безопасности — управление инцидентами Информационной безопасности — Часть 1: Принципы управления инцидентами (27035-1:2016 ISO/IEC), от 21 декабря 2016 года №ISO/IEC 27035-1
 ISO/IEC 27035-2 Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response (ISO/IEC 27035-2:2016) — Информационные технологии — методы безопасности — управление инцидентами Информационной безопасности — Часть 2: Инструкции, чтобы запланировать и подготовиться к реагированию на инциденты (27035-2:2016 ISO/IEC) от 21 декабря 2016 года №ISO/IEC 27035-2
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014 — «СМИБ. Руководства по идентификации, сбору, получению и хранению свидетельств, представленных в цифровой форме»
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27038-2016 — «СМИБ. Требования и методы электронного цензурирования»
 ISO ISO/IEC 27040-2015 Information technology — Security techniques — Storage security — First Edition — Информационные технологии — методы Безопасности — Безопасность хранения — Первый Выпуск, от 15 января 2015 года №ISO/IEC 27040
 ISO ISO/IEC 27042-2015 Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence — First Edition — Информационные технологии — методы Безопасности — Инструкции для анализа и интерпретации цифрового доказательства — Первый Выпуск, Международный (зарубежный) стандарт от 15 июня 2015 года №ISO/IEC 27042
 ISO ISO/IEC 27050-1-2016 Information technology — Security techniques — Electronic discovery — Part 1: Overview and concepts — First Edition — Информационные технологии — методы безопасности — Электронное открытие — Часть 1: Обзор и понятия — Первый Выпуск, от 01 ноября 2016 года №ISO/IEC 27050-1
 DS/ISO/IEC 27050-3-2017 Information technology — Security techniques — Electronic discovery — Part 3: Code of practice for electronic discovery — Информационные технологии — методы безопасности — Электронное открытие — Часть 3: Свод правил для электронного открытия, от 07 ноября 2017 года №DS/ISO/IEC 27050-3
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27050-1-2019— «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Выявление и раскрытие электронной информации. Часть 1. Обзор и концепции»

См. также 
 Перечень стандартов ISO/IEC 27000 в английской википедии
 BS 7799-1, оригинальный Британский стандарт, на основе которого созданы ISO/IEC 17799 и ISO/IEC 27002

Подготавливаемые стандарты 
 ISO/IEC 27010:2012
 ISO/IEC 27799 — руководство по реализации ISO/IEC 27002 в медицинской отрасли.

Примечания

Ссылки 
 Пример сертификата соответствия ISO 27001
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 (ISO/IEC 17799:2000) — Практические правила управления информационной безопасностью. PDF версия документа.

27000
Информационная безопасность